Ле-Понди́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Шарантон-дю-Шер. Округ коммуны — Сент-Аман-Монтрон.

Код INSEE коммуны — 18183.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 230 км к югу от Парижа, в 135 км юго-восточнее Орлеана, в 37 км к юго-востоку от Буржа.

Вдоль северо-восточной границы коммуны проходит .

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 122 человека.

Администрация

Экономика 
Основу экономики составляют лесное и сельское хозяйство.

В 2007 году среди 67 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 42 были экономически активными, 25 — неактивными (показатель активности — 62,7 %, в 1999 году было 56,2 %). Из 42 активных работали 36 человек (18 мужчин и 18 женщин), безработных было 6 (3 мужчин и 3 женщины). Среди 25 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 14 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер